Velika nagrada Monaka 1956 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1956. Odvijala se je 13. maja 1956.

Peter Collins se je prvič v karieri uvrstil na stopničke, Hernando da Silva Ramos pa med dobitnike točk. Tony Brooks in Giorgio Scarlatti sta odpeljala prvo dirko v karieri, Élie Bayol pa svojo zadnjo.

Dirka 

|-
! 1
| 28
|  Stirling Moss
| Maserati
| 100
| 3:00:32,9
| 2
| 8
|-
! 2
| 26
|  Peter Collins Juan Manuel Fangio
| Ferrari
| 100
| + 6,1 s
| 9
| 34
|-
! 3
| 30
|  Jean Behra
| Maserati
| 99
| +1 krog
| 4
| 4
|-
! 4
| 20
|  Juan Manuel Fangio Eugenio Castellotti
| Ferrari
| 99
| +1 krog
| 1
| 1,5
|-
! 5
| 6
|  Hernando da Silva Ramos
| Gordini
| 93
| +7 krogov
| 14
| 2
|-
! 6
| 4
|  Élie Bayol André Pilette
| Gordini
| 88
| +12 krogov
| 11
|
|-
! 7
| 32
|  Cesare Perdisa
| Maserati
| 86
| +14 krogov
| 7
|
|-
! 8
| 18
|  Horace Gould
| Maserati
| 85
| +15 krogov
| 16
|
|-
! Ods
| 2
|  Robert Manzon
| Gordini
| 90
| Trčenje
| 12
|
|-
! Ods
| 8
|  Louis Rosier
| Maserati
| 72
| Motor
| 15
|
|-
! Ods
| 22
|  Eugenio Castellotti
| Ferrari
| 14
| Sklopka
| 3
|
|-
! Ods
| 14
|  Maurice Trintignant
| Vanwall
| 13
| Pregrevanje
| 6
|
|-
! Ods
| 16
|  Harry Schell
| Vanwall
| 2
| Trčenje
| 5
|
|-
! Ods
| 24
|  Luigi Musso
| Ferrari
| 2
| Trčenje
| 8
|
|-
! DNQ
| 36
|  Giorgio Scarlatti
| Ferrari
|
|
|
|
|-
! WD
| 10
|  Mike Hawthorn
| BRM
|
| Motor
|
|
|-
! WD
| 12
|  Tony Brooks
| BRM
|
| Motor
|
|
|-
! WD
| 34
|  Louis Chiron
| Maserati
|
| Motor
|
|
|}

Viri
 

Formula 1 sezona 1956
1956